Unregelmäßige Substantive im Neugriechischen sind Substantive, die sich in verschiedenerlei Hinsicht grammatikalisch anders verhalten als die Mehrheit der neugriechischen Substantive.

Übersicht 
Im engeren Sinne sind damit Substantive gemeint, die Besonderheiten in der Deklination aufweisen:
 Substantive, die individuelle Stämme und Formen besitzen und damit keinem im Neugriechischen gängigen Deklinationsschema folgen (Ιδιόκλιτα Idióklita). Dabei handelt es sich oft um Wörter, die aus der Hochsprache übernommen wurden und einem altgriechischen Deklinationsschema folgen; diese verhalten sich also im Rahmen einer rein neugriechischen Grammatik unregelmäßig, nach altgriechischen Maßstäben jedoch regelmäßig.
 Heteroklitische Substantive, die in ihrer Deklination verschiedenen Paradigmata folgen  (Διπλόκλιτα Diplóklita / Ετερόκλιτα Eteróklita).
 Substantive, die im Singular oder Plural jeweils zwei parallel existierende Formen aufweisen (Διπλοκατάληκτα Diplokatálikta).

Im weiteren Sinne können folgende Gruppen von Substantiven ebenfalls als unregelmäßig bezeichnet werden:
 Undeklinierbare Substantive (Άκλιτα Áklita)
 Defektive Substantive, bei denen bestimmte Formen – meist der Genitiv – nicht existieren (Ελλειπτικά Elliptiká). Einige Substantive treten ausschließlich im Singular auf, andere nur im Plural.

Einige Wörter gehören mehreren dieser Gruppen an, so z. B. το ήμισυ (to ímisi die Hälfte), das sowohl einer individuellen Deklination folgt als auch defektiv ist und keine Pluralformen aufweist.

Es muss noch angemerkt werden, dass durch das Lernen der in diesem Artikel beschriebenen unregelmäßigen Deklinationen trotzdem keine 100%ige Sicherheit über alle Formen besteht, da sich selbst regelmäßig deklinierte Substantive in der Betonung des Genitivs unterscheiden können. Hier helfen nur ein Wissen über die Herkunft (Gelehrtheit) des Wortes und Erfahrung weiter. Beispiele:
 το πρόσωπο (to prósopo das Gesicht)  > Gen. του προσώπου (Betonung wandert nach hinten). Zu dieser Kategorie zählen zahlreiche gelehrte Wörter, die oftmals in unveränderter Form aus dem Altgriechischen übernommen wurden.
 το σίδερο (to sídhero das Eisen) > Gen. του σίδερου (Betonung wandert nicht). Zu dieser Kategorie zählen neuere und zusammengesetzte Wörter sowie Personennamen des alltäglichen Lebens.

Gebrauch 
Die meisten Substantive mit unregelmäßiger Deklination werden – vor allem in der gesprochenen Sprache – relativ selten gebraucht. Es ist hierbei zu unterscheiden zwischen Wörtern, die aufgrund ihres gelehrten Stils nur selten auftreten, da meist ein synonymes volkssprachliches Wort verwendet wird, und Wörtern, die aus anderen Gründen selten verwendet werden, etwa weil der von ihnen bezeichnete Sachverhalt nicht oft Gegenstand des Gesprächs ist.

Einige unregelmäßig deklinierte Substantive werden jedoch sehr häufig verwendet, da sie kein vollwertiges Synonym besitzen, das an ihrer statt verwendet werden kann. Sie gehören damit zum Grundwortschatz des Neugriechischen:

 το βράδυ (to vrádhi der Abend)
 το γεγονός (to jegonós die Tatsache, das Ereignis)
 το κρέας (to kréas das Fleisch)
 ο μυς (o mis der Muskel)
 το σύμπαν (to símban das Universum)
 το φως (to fos das Licht)
 u. a.

Trotz des häufigen Gebrauchs folgen diese Wörter unregelmäßigen Deklinationsschemata, was dazu führt, dass sich selbst griechische Muttersprachler nicht immer sicher sind, wie diese Wörter zu deklinieren sind. Beim Wort ο μυς (der Muskel) sind sich sogar die Lexika über einige Formen nicht einig. Derlei ungewisse Formen werden im Alltag eher vermieden und oft nur in schriftlichen Texten gebraucht.
Die meisten dieser unregelmäßigen Substantive werden daher überwiegend im Nominativ verwendet, sowie im Akkusativ, vor allem dann, wenn dieser mit dem Nominativ identisch ist. Der Genitiv, der sich bei vielen dieser Wörter in einer ungewöhnlichen Form darstellt, ist im Allgemeinen selten in Gebrauch.

Bei den meisten der heteroklitischen, indeklinablen oder defektiven Substantive hat die Besonderheit in der Deklination keine Auswirkungen auf die Häufigkeit im Gebrauch des Wortes.

Substantive mit individuellem Deklinationsschema 

Im Folgenden werden die Substantive, die im Neugriechischen ein individuelles Deklinationsschema aufweisen und einigermaßen gebräuchlich sind, zunächst alphabetisch, dann nach ihren Endungen geordnet aufgelistet. Sehr selten verwendete hochsprachliche Wörter, die ein volkssprachliches Pendant vom selben Stamm besitzen (η σφιγξ > η σφίγγα, ο βηξ > ο βήχας), werden hier im Allgemeinen nicht berücksichtigt, auch wenn sie in bestimmten seltenen Kontexten auftreten können. Einige Namen – hier ebenfalls nicht ausführlich behandelt – existieren sowohl in altgriechischer als auch in neugriechischer Deklination (ο Αριστοτέλης > Gen. του Αριστοτέλη oder του Αριστοτέλους; ο Κλέων oder ο Κλέωνας), je nachdem, ob man sich beispielsweise auf einen zeitgenössischen Griechen namens Aristotélis oder den antiken Philosophen bezieht. Eingeklammerte Formen sind sehr selten.

Liste der Substantive mit unregelmäßiger Deklination 

Anmerkung: Substantive, die sehr selten und ausschließlich in Fachsprachen oder in bestimmten festen Phrasen vorkommen, sind mit einem Asteriskus* versehen.
Α: η αιδώς, ο αιτών, το άλας, ο αλέκτωρ*, η άλως*, το ανακοινωθέν, ο ανήρ*, ο αντίπους*, ο απόπλους, ο αστήρ*, το άστυ
Β: η βάβω, το βεληνεκές, το βράδυ
Γ: ο γείτων*, το γεγονός, ο γέλως*, το γόνυ*
Δ: το δάκρυ, το δέλεαρ, το δέρας, ο διδάκτωρ, το δίχτυ (το δίκτυ), ο δόκτωρ, το δόρυ, η δρυς
Ε: το έαρ*, το εκκρεμές, το ελεφαντοστούν, το ενδιαφέρον, ο έρως, το εσπεριδοειδές
Η: το ήμισυ, το ημίφως, το ήπαρ, η ηχώ
Ι: το ιδεώδες, η ισχύς, ο ιχθύς*
Κ: το καθεστώς, το καθήκον, ο κλαυσίγελως*, το κρέας, ο κύων*
Λ: ο λέων, το λυκόφως
Μ: ο μάρτυς, το μέλλον, το μηδέν, ο μυς
Ν: ο νους
Ο: το ον, το όναρ*, το οξύ, το οστούν*, το ους*
Π: ο παις, το παν, ο Παντοκράτωρ, ο παππούς, το παρελθόν, το παρόν, ο πατήρ, η πειθώ, το πέρας, ο περίπλους, ο πλους, το προϊόν, ο προπάππους
Σ: το σέβας, το σέλας, το σεληνόφως, το στάχυ, το στέαρ*, το συμβάν, το σύμπαν, το συμφέρον, ο Σωτήρ
Τ: το τέρας
Υ: το ύδωρ
Φ: η φειδώ, το φρέαρ, το φωνήεν, το φως

Maskulina 
Unregelmäßige Maskuline folgen nicht den üblichen Deklinationsschemata des Maskulinums, d. h., sie enden im Nominativ nicht auf ‑ος, ‑ός, ‑ας, ‑άς, ‑ης, ‑ής, ‑ες, ‑ές, ‑έας, sondern auf ‑ήρ, ‑ωρ, ‑ους, ‑ούς, ‑υς, ‑ύς, ‑ων, ‑ών, ‑ως.

 Maskulina auf ‑ήρ
Die unregelmäßig deklinierten Maskulina im Neugriechischen auf ‑ήρ stammen allesamt aus dem Altgriechischen und werden in bestimmten, seltenen Kontexten anstelle ihrer volkssprachlichen Pendants verwendet:
ο ανήρ (o anír der Mann), statt: ο άντρας
ο αστήρ (o astír der Stern), statt: το αστέρι
ο πατήρ (o patír der Vater [meist Mönch], Gottvater), statt: ο πάτερ, ο πατέρας. Dekl. wie ο αστήρ
ο Σωτήρ (o Sotír der Retter), statt: ο σωτήρας

 Maskulina auf ‑ωρ
Die unregelmäßig deklinierten Maskulina im Neugriechischen auf ‑ωρ werden in bestimmten Kontexten anstelle ihrer volkssprachlichen Pendants verwendet:
ο αλέκτωρ (o aléktor der biblische Hahn, der dreimal kräht), statt: ο πετεινός, ο κόκορας
ο διδάκτωρ (o dhidháktor der Doktor [im akademischen Sinne]), statt: ο διδάκτορας
ο δόκτωρ (o dhóktor der Doktor), statt: ο δόκτορας
ο Παντοκράτωρ (o Pandokrátor der Allherrscher), statt: ο παντοκράτορας

 Maskulina auf ‑ους
Die unregelmäßig deklinierten Maskulina im Neugriechischen auf ‑ους sind:

ο νους (o nus der Verstand)
ο πλους (o plus die Schifffahrt) und einige Derivate wie
ο απόπλους (o apóplus die Abfahrt des Schiffes)
ο περίπλους (o períplus die Kreuzfahrt)
Ableitungen von ο πους (o pus der Fuß, Versfuß):
ο αντίπους (o andípus der Gegenpol; im Plural: die Antipoden)
ο Οιδίπους (o Idhípus Ödipus)
ο προπάππους (o propápus der Urgroßvater)

Diese Wörter folgen verschiedenen Deklinationsschemata:

 Maskulina auf ‑ούς
Die unregelmäßig deklinierten Maskulina im Neugriechischen auf ‑ούς sind:

ο παππούς (o papús der Großvater)
Eigennamen wie Ιησούς (Iisús Jesus).

 Maskulina auf ‑υς
Die unregelmäßig deklinierten Maskulina im Neugriechischen auf ‑υς sind:

ο μάρτυς (o mártis der Zeuge), statt: ο μάρτυρας
ο μυς (o mis der Muskel)

 Maskulina auf ‑ύς
Ein unregelmäßig dekliniertes Maskulinum im Neugriechischen auf ‑ύς ist:

ο ιχθύς (o ichthís der Fisch). Dieses Wort ist nicht im alltäglichen Gebrauch für Fisch (το ψάρι) gebräuchlich, wohl aber in einigen Sonderverwendungen wie z. B. dem Sternzeichen „Fische“.

 Maskulina auf ‑ων
Unregelmäßig deklinierte Maskulina im Neugriechischen auf ‑ων sind beispielsweise:

ο γείτων (o jíton der Nachbar, das Nachbarland)
ο κύων (o kíon der Hund). Nie im alltäglichen Sinne für Hund (ο σκύλος) gebraucht, jedoch in festen Redewendungen und für das Sternzeichen Hund.
ο λέων (o léon der Löwe). Meist nicht im alltäglichen Sinne für Löwe (το λιοντάρι) gebraucht, jedoch in bestimmten Ausdrücken und für das Sternzeichen Löwe.

Die Liste ließe sich noch um zahlreiche Wörter erweitern, die entweder in gelehrten Kontexten anstelle ihres volkssprachlichen Pendants auf ‑ωνας (επιστήμων > επιστήμωνας, τέκτων > τέκτωνας) verwendet werden oder bei denen es sich um substantivierte Adjektive (ο ευγνώμων o evgnómon der Dankbare) oder Partizipien (ο άρχων o árchon der Herrschende) handelt.

 Maskulina auf ‑ών
Ein unregelmäßig dekliniertes Maskulinum im Neugriechischen auf ‑ών ist beispielsweise:

ο αιτών (o etón der Antragsteller)

Die Liste ließe sich noch um zahlreiche Wörter erweitern, bei denen es sich um substantivierte Adjektive (ο εκών o ekón der Willige) oder um Partizipien (ο απών o apón der Abwesende) handelt.

 Maskulina auf ‑ως
Die unregelmäßig deklinierten Maskulina im Neugriechischen auf ‑ως sind in der gesprochenen Sprache wenig gebräuchlich. Je nach Kontext und Stil ist es selten jedoch möglich, diese Substantive, die meist ein volkssprachliches Pendant besitzen, zu verwenden:

 ο γέλως (o jélos das Gelächter) statt: το γέλιο
 ο κλαυσίγελως (o klafsíjelos [Gelächter und Weinen zugleich]) statt: ο κλαυσίγελος
 ο έρως (o éros die Liebe, der Eros) statt: ο έρωτας
 u. a.

Das Wort ο παις (o pes das Kind) ist in bestimmten Kontexten im Plural gebräuchlich, nicht jedoch im Singular:

 

Manche Maskulina auf ‑ης/‑ής bilden den Vokativ auch nach altgriechischem Schema. Dies ist der Fall bei der Anrede bestimmter Respektspersonen:

ο καθηγητής > Κύριε καθηγητά! Herr Professor!
ο συνταγματάρχης > Κύριε συνταγματάρχα! Herr Oberst!

Feminina 
Unregelmäßige Feminina folgen nicht den üblichen Deklinationsschemata des Femininums, d. h., sie enden im Nominativ nicht auf ‑η, ‑ή, ‑α, ‑ά, ‑ος, ‑ός, ‑έας, ‑ής, ‑ού, sondern auf ‑υς, ‑ύς, ‑ω, ‑ώ, ‑ως, ‑ώς. Hochsprachliche Formen, die sich semantisch nicht von der üblichen Form unterscheiden und nur aus stilistischen Gründen in seltenen Fällen gewählt werden (z. B. η πραγματικότης statt η πραγματικότητα die Wahrheit) werden hier nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Feminina auf ‑ις, die alle ein gebräuchliches volkssprachliches Pendant besitzen (z. B. η πόλις/η πόλη die Stadt).

 Feminina auf ‑υς
Ein unregelmäßig dekliniertes Femininum im Neugriechischen auf ‑υς ist:

η δρυς (i dhris die Eiche, das Eichenholz).

 Feminina auf ‑ύς
Ein unregelmäßig dekliniertes Femininum im Neugriechischen auf ‑ύς ist:

η ισχύς (i is-chís die Gültigkeit)

Weitere Substantive dieser Kategorie wie z. B. η οφρύς (i ofrýs die Augenbraue, der Wall) haben meist volkssprachliche Pendants und sind nur in Texten gelehrten Stils oder in Fachsprachen gebräuchlich.

 Feminina auf ‑ω
Die unregelmäßig deklinierten Feminina im Neugriechischen auf ‑ω sind:

η βάβω (i vávo die Greisin)
einige weibliche Namen wie Βάσω Vásso.

Diese Wörter sind im Plural ungebräuchlich. Will man jedoch z. B. mehrere „Vassos“ ansprechen, kann man eine Pluralform mittels des Verkleinerungssuffixes ‑ούλα bilden: οι Βασούλες.

 Feminina auf ‑ώ
Die unregelmäßig deklinierten Feminina im Neugriechischen auf ‑ώ sind:

η φειδώ (i fidhó die Sparsamkeit)
η πειθώ (i pithó die Überzeugungskraft)
η ηχώ (i ichó das Echo)
einige weibliche Namen wie Μυρτώ Mirtó.

Η φειδώ, η πειθώ und η ηχώ werden im Allgemeinen gleich dekliniert; letztere beiden weisen neben der regulären Genitivform auf ‑ούς auch eine Form ‑ώς auf. Keines der drei Substantive bildet Pluralformen. Will man mehrere „Myrtos“ ansprechen, kann man eine Pluralform mittels des Verkleinerungssuffixes ‑ούλα bilden: οι Μυρτούλες.

 Feminina auf ‑ως
Die unregelmäßig deklinierten Feminina im Neugriechischen auf ‑ως sind:

η άλως (i álos der Halo)

 Feminina auf ‑ώς
Die unregelmäßig deklinierten Feminina im Neugriechischen auf ‑ώς sind:

η αιδώς (i edhós das Schamgefühl)

Neutra 
Unregelmäßige Neutra folgen nicht den üblichen Deklinationsschemata des Neutrums, d. h., sie enden im Nominativ nicht auf ‑ο, ‑ό, ‑ι, ‑ί, ‑μο, ‑μα, ‑ος, sondern auf ‑λα, ‑ν, ‑ρ, ‑ς, ‑υ, ‑ύ sowie ‑όι oder ‑άι/‑αΐ.

 Neutrum auf ‑λα
Das Wort το γάλα (to gála die Milch) ist unregelmäßig.

 Neutra auf ‑ν
Die unregelmäßig deklinierten Neutra im Neugriechischen auf ‑ν sind:

Neutra auf ‑αν/‑άν:
το παν (to pan alles)
το σύμπαν (to símban das Universum)
το συμβάν (to simván das Geschehnis)

Neutra auf ‑εν/‑έν:
το φωνήεν (to foníen der Vokal)
το μηδέν (to midhén die Null)
Hierzu kann man auch die substantivierten Partizipia Aorist Passiv zählen, die dem altgriechischen Deklinationsschema folgen, wie z. B.
το ανακοινωθέν (to anakinothén die Bekanntmachung)

Neutra auf ‑ον/‑όν:
το ον (to on das Wesen)
το ενδιαφέρον (to endhiaféron das Interesse)
το καθήκον (to kathíkon die Pflicht)
το μέλλον (to méllon die Zukunft)
το παρελθόν (to parelthón die Vergangenheit)
το παρόν (to parón die Gegenwart)
το προϊόν (to pro-ión das Produkt)
το συμφέρον (to simféron der Vorteil, Nutzen)

Alle Substantive dieser Kategorie folgen dem Deklinationsschema von το ον, wenn sie endbetont sind, bzw. von το ενδιαφέρον, wenn sie nicht endbetont sind. Die beiden Substantive το παρελθόν und το παρόν bilden keine Pluralformen.
Alle weiteren Neutra auf ‑ον oder ‑όν (z. B. το πύον to pýon der Eiter) werden nach dem üblichen Schema der Neutra auf ‑ο/‑ό dekliniert.

Neutra auf ‑ούν:
το οστούν (to ostún der Knochen, das Gebein)
το ελεφαντοστούν (to elefandostún das Elfenbein)
In allen anderen Formen außer dem Nominativ und Akkusativ Singular greift man auf die volkstümlichere, voll deklinable Form το ελεφαντοστό zurück.

 Neutra auf ‑ρ
Die unregelmäßig deklinierten Neutra im Neugriechischen auf ‑ρ sind:

το έαρ (to éar der Frühling)
το δέλεαρ (to délear der Köder)
το ήπαρ (to ípar die Leber)
το όναρ (to ónar der Traum)
το στέαρ (to stéar das Tierfett [„Stearin“])
το ύδωρ (to ídhor das Wasser)
το φρέαρ (to fréar der Brunnen)

Auch το στέαρ, το ύδωρ, το φρέαρ bilden alle weiteren Formen mit ‑τ‑; το όναρ kommt wenn überhaupt nur im Nominativ und Akkusativ Singular vor; das ebenfalls sehr seltene το στέαρ bildet keine Pluralformen.
Diese Substantive finden meist nur in bestimmten schriftlichen Texten, besonderen festen Ausdrücken oder in Fachsprachen Verwendung. Sie werden jedoch allesamt in Großlexika des Neugriechischen als Lemmata aufgeführt. In der gesprochenen Sprache verwendet man stattdessen η άνοιξη (το έαρ), το συκώτι (το ήπαρ), το όνειρο (το όναρ), το νερό (το ύδωρ), το πηγάδι (το φρέαρ). Το δέλεαρ (der Köder) hat das volkssprachliche Pendant το δόλωμα, wird aber von den genannten Neutra noch am ehesten auch produktiv und in der gesprochenen Sprache verwendet.

 Neutra auf ‑ς
Die unregelmäßig deklinierten Neutra im Neugriechischen auf ‑ς sind:

το φώς (to fos das Licht) und zahlreiche Komposita wie
το ημίφως (to imífos das Zwielicht)
το λυκόφως (to lykófos das Zwielicht)
το σεληνόφως (to selinófos das Mondlicht)
το άλας (to álas das Salz [meist im chemischen Sinne]), Dekl. wie το κρέας
το κρέας (to kréas das Fleisch)
το πάγκρεας (to pangreas die Bauchspeicheldrüse)
το σέβας (to sévas der Respekt)
το τέρας (to téras das Monster), Dekl. wie το κρέας
το πέρας (to péras das Ende), Dekl. wie το κρέας
το δέρας (to dhéras das Vlies, die Tierhaut), Dekl. wie το κρέας
το σέλας (to sélas das Polarlicht)
το γεγονός (to jegonós das Ereignis, die Tatsache)
το καθεστώς (to kathestós das Regime)

Eine weitere Gruppe bilden die Neutra auf ‑ες/‑ές, die alle dekliniert werden wie die Neutra auf ‑ος:
το βεληνεκές (to velinekés die Reichweite)
το εκκρεμές (to ekremés das Pendel)
το εσπεριδοειδές (to esperidho-idhés die Zitrusfrucht)
το ιδεώδες (to ideódhes das Ideal)

Diese Gruppe ließe sich noch um zahlreiche substantivierte Adjektive der Kategorie ‑ές (vor allem ‑ειδές) erweitern.

Nur in festen Phrasen gebraucht ist:

το ους (to us das Ohr), statt: το αυτί

 Neutra auf ‑υ
Die unregelmäßig deklinierten Neutra im Neugriechischen auf ‑υ sind:

το άστυ (to ásti die Stadt), statt: η πόλη
το γόνυ (to góni das Knie), statt: το γόνατο
το δόρυ (to dhóri der Speer)
το ήμισυ (to ímisi die Hälfte)

Darüber hinaus enden auch vier weitere Neutra auf ‑υ; sie werden jedoch nach dem üblichen Deklinationsschema der Neutra auf ‑ι dekliniert, mit dem Unterschied, dass meist υ statt ι steht. Somit handelt es sich eher um orthographisch unregelmäßige, nicht aber echt morphologisch unregelmäßige Substantive:

το βράδυ (to vrádhi der Abend)
το δάκρυ (to dhákri die Träne)
το δίχτυ, το δίκτυ (to dhíchti, to dhíkti das Netz)
το στάχυ (to stáchi der Strohhalm)

Το στάχυ bildet wie το δίχτυ alle Formen mit υ.

 Neutra auf ‑ύ
Das unregelmäßig deklinierte Neutrum im Neugriechischen auf ‑ύ ist:

το οξύ (to oxí die Säure)

 Neutra auf ‑όι oder ‑άι/‑αΐ

Als unregelmäßig können gewissermaßen auch diese Neutra bezeichnet werden, die im Genitiv und im Plural das im Nominativ Singular verloren gegangene γ wieder zeigen. Dazu gehören beispielsweise:
το κομπολόι (to kombolói der Rosenkranz)
το μοιρολόι (to mirolói das Klagelied)
το μπόι (to bói die Körpergröße)
το ρολόι (to rolói die Uhr)
το σόι (to sói die Art, Sippe)
το τσάι (to tsái der Tee)
το φαΐ (to fa-í das Essen)

Heteroklitische Substantive 
Heteroklitische Substantive folgen in Singular und Plural unterschiedlichen Deklinationen. Oftmals geht damit auch eine semantische Diversifizierung einher.

Substantive mit Parallelformen derselben Deklination 
Mehrere Substantive weisen im Singular und/oder im Plural zwei unterschiedliche Formen auf, die aber im Gegensatz zu den heteroklitischen Substantiven dasselbe Genus besitzen.

Als Parallelformen können natürlich auch Fälle wie ο γείτων - ο γείτονας betrachtet werden, bei denen die eine Form hochsprachlich, die andere volkssprachlich ist. Letztere hat sich sprachgeschichtlich aus der Akkusativform Ersterer entwickelt; daher ist die Akkusativform der beiden meist identisch (τον γείτονα).

Indeklinable Substantive 
Im Neugriechischen existiert eine Vielzahl von Substantiven, die nicht dekliniert werden können, also morphologisch unveränderlich sind. Dabei handelt es sich überwiegend um Wörter, die aus anderen europäischen Sprachen übernommen wurden und nicht an das griechische Deklinationssystem angepasst werden konnten. Meist besitzen diese Wörter neutrales Genus:

 το τρακ (to trak der Stress)
 το ογκρατέν (to ogratén das Gratin [eigentlich: das „au gratin“])
 το οφσάιντ (to ofsaíd das Abseits)
 το πούλμαν (to púlman der Reisebus)
 το φερμουάρ (to fermuár der Reißverschluss)
 το πορτμπαγκάζ (to portbagás der Kofferraum)
 u. v. m.

Es gibt aber auch indeklinable Substantive, die maskulin oder feminin sein können:

 ο σταρ (o star der [männliche] Star)
 η σταρ (i star der [weibliche] Star)
 η πλαζ (i plas der Strand)

Manche indeklinablen Substantive sind griechischen Ursprungs:

 το διάβα (to dhiáva der Durchgang)
 το υπερπέραν (to iperpéran das Jenseits)

Indeklinabel sind ferner die Buchstaben des Alphabets (το βήτα) sowie zahlreiche Namen:

 το Πάσχα (to Pás-cha Ostern)
 ο Μωάμεθ (o Moámeth Mohammed)
 το Γιβραλτάρ (to Jivraltár Gibraltar)

Während das indeklinable Substantiv selbst unveränderlich ist, wird der dazugehörige Artikel je nach den syntaktischen Erfordernissen dekliniert:
το πούλμαν, του πούλμαν, τα πούλμαν, των πούλμαν

Auch wenn eines dieser Wörter zufällig eine Endung besitzt, die mit einem üblichen neugriechischen Deklinationsschema übereinstimmt, bleibt es dennoch unveränderlich:

 το μαγιό, τα μαγιό (to majó, ta majó die Badehose[n]), und nicht: *τα μαγιά

Defektive Substantive 
Defektive Substantive weisen bestimmte Formen, meist den Genitiv, nicht auf. Darüber hinaus bilden manche Wörter ausschließlich Singularformen, andere nur Pluralformen.

Keinen Genitiv (weder Singular noch Plural) bilden alle Wörter, die mit dem Verkleinerungssuffix ‑άκι gebildet sind. Will man von so einem Wort den Genitiv bilden, muss man auf das zugrundeliegende Substantiv ohne Verkleinerungssuffix zurückgreifen:

 το αρνάκι > Gen. του αρνακιού (του μικρού αρνιού) (to arnáki das Lämmchen)

Dies gilt jedoch nicht für Wörter, die „zufällig“ auf ‑άκι enden, ohne das Verkleinerungssuffix zu enthalten:

 το σοκάκι > Gen. του σοκακιού (to sokáki die Gasse)

Keinen Genitiv Plural,  jedoch alle anderen Formen, bilden zahlreiche Substantive, unter anderem folgende:

 η ζάχαρη (i sáchari der Zucker)
 η πείνα (i pína der Hunger)
 η υπακοή (i ipako-í der Gehorsam)
 το μίσος (to mísos der Hass)
 u. v. a.

Folgende Wörter treten ausschließlich im Genitiv auf:

του θανατά (tu thanatá des Todes, todgeweiht)
λογιών (lojón „-erlei“; z. B. πολλών λογιών ρούχα vielerlei Kleidungsstücke)

Nur Singularformen bilden folgende Wörter, die sowohl prinzipiell zählbare als auch unzählbare Dinge bezeichnen können:

 η ηχώ (i ichó das Echo)
 το ήμισυ (to ímisi die Hälfte)
 η κούραση (i kúrasi die Müdigkeit)
 το ποιόν (to pión die Art)
 το παρόν (to parón die Gegenwart)
 το χάος (to cháos das Chaos)
 u. v. a.

Nur Singularformen bilden häufig Wörter, die etwas Einzigartiges oder Kollektives bezeichnen:

 ανθρωπότητα (i anthropótita die Menschheit)
 η γη (i ji die Erde)
 η κόλαση (i kólasi die Hölle)
 η ειρήνη (i iríni der Friede)
 το οξυγόνο (to oxigóno der Sauerstoff)

Allerdings ist es in besonderen Fällen, etwa in der Lyrik, durchaus möglich, Pluralformen eines solchen Wortes dennoch zu bilden. Der Dichter Kostas Karyotakis verwendete in einem seiner Gedichte sogar das – strenggenommen „falsche“ – Wort τα χάη („die Chaosse“). Nur in seltenen Fällen ist tatsächlich unklar, ob ein Plural morphologisch überhaupt realisiert werden könnte, wie z. B. bei η γη „die Erde“ (οι γες? οι γεις? οι γαίες?).

Nur im Nominativ und Akkusativ Singular tritt folgendes Wort auf:
 το πρωί (to pro-í der Morgen)

Nur Pluralformen bilden folgende Wörter:

 τα δίδακτρα (ta dhídhaktra das Lehrgeld)
 τα νιάτα (ta njáta die Jugend)
 τα σύγκαλα (ta síngala [gesunder Geisteszustand; στα σύγκαλα = „bei Trost“])
 u. v. a.

Anmerkungen

Siehe auch 
 unregelmäßige Verben im Neugriechischen

Literatur und Quellen 
 
 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα: Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, Thessaloniki 2002.
 Κλαίρης, Χρήστος; Μπαμπινιώτης, Γεώργιος: Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Athen 2005.
 Μπαμπινιώτης, Γεώργιος: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 1. Auflage, Athen 1998.
 Τριανταφυλλίδης, Μανόλης: Νεοελληνική Γραμματική. Athen 1941.
 [o. A.]: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 1. Auflage, Thessaloniki 1998.
 großes Textcorpus für die Wortrecherche

Neugriechische Sprache
Griechische Grammatik
Liste (Sprache)